Příjmení Stromšík nese více různých osobností:

 Jiří Stromšík (* 1939) – český germanista, vysokoškolský pedagog a překladatel
 Karel Stromšík (* 1958) – český fotbalista, brankář
 Zdeněk Stromšík (* 1994) – český atlet